Музей игральных карт:
 Музей игральных карт (Альтенбург)
 Музей игральных карт (Исси-ле-Мулино)
 Музей игральных карт (Оропеса)
 Музей игральных карт (Петергоф)